James Adam kan verwijzen naar:
 James Adam (architect) (1732-1794), Schots architect
 James N. Adam (1842-1912), Amerikaans politicus
 James Adam (classicus) (1860-1907), Schots classicus
 Jimmy Adam (geboren in 1931), Schots voetballer

Zie ook 
 James Adams (doorverwijzing)